Badu kan syfta på följande platser:

Australien 

 Badu Island (ö i Australien), Queensland,

Kina 

 Badu (ort), Fujian, 
 Badu (socken), Jiangsu,

Nigeria 

 Badu (ward), Borno, Nganzai, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar